Ковбасенко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Ковбасенко Луїза Іванівна — заслужений працівник освіти України, співзасновник Малої академії наук України.
 Ковбасенко Юрій Іванович — український філолог і методист, завідувач кафедри світової літератури Гуманітарного інституту Київського університету ім. Б. Грінченка.
 Дудченко Іван Степанович (Ковбасенко) — український та російський лікар-епідеміолог, мікробіолог, дослідник чуми в Забайкаллі.